The Hunting Party () — шестой студийный альбом мультиплатиновой американской рок-группы Linkin Park, вышедший 17 июня 2014 года. В отличие от предыдущих студийных альбомов, The Hunting Party спродюсирован самими участниками группы. 6 марта был выпущен первый сингл альбома — «Guilty All the Same», а 6 мая — второй сингл — «Until It’s Gone». 1 июня был открыт предзаказ на альбом.

Предыстория 
В мае 2013 года Майк Шинода заявил, что группа начала работать над шестым альбомом. К следующему февралю Шинода начал ссылаться на дату выпуска «Лето 2014». 6 марта 2014 года группа выпустила новый сингл «Guilty All the Same», в записи которого принял участие американский рэпер Раким. Вскоре после этого группа раскрыла название альбома — The Hunting Party, а также дату выпуска — 17 июня 2014 года. Шинода и Брэд Делсон стали co-продюсерами альбома. Делсон пошутил, что альбом — «Альтернативный Hybrid Theory» и «возможно, его приквел».

В интервью Шинода заявил, что первоначально планировал сам прочитать рэп на сингле «Guilty All the Same», но чувствовал, что это будет слишком предсказуемо. Шинода шутил, что они пригласят для исполнения рэп-партии Ракима, одного из идолов Шиноды, и после того, как обнаружилось, что Раким был доступен, Шинода связался с ним и сделал предложение поучаствовать в записи. Шинода также подтвердил, что Раким будет не единственным приглашённым артистом на альбоме.

Шинода описал звук альбома как стиль рок записей 90-х: «Это рок-запись. Это громко, и это рок, но не в смысле того, что вы слышали прежде, он больше походит на „Хардкор-панк-трэш“ 90-х». Он обозначил «слабый» статус современного рока в музыкальной индустрии, как вдохновение к записи более тяжелого рок-альбома, попытку выдвинуть звук на первый план, как в 90-х.

В интервью «MusicRadar» Брэд Делсон заявил, что в альбоме будет очень много гитарных соло, что можно услышать в «Guilty All the Same».

5 мая состоялась мировая премьера второго сингла с альбома под названием «Until It’s Gone». Вскоре вышел сингл «Wastelands».

3 июня в интернете появился новый сингл «Rebellion», записанный при участии Дарона Малакяна из System of a Down.

Следующим синглом стала песня «Final Masquerade», она была выпущена 10 июня. 9 июня в сеть попал трек «All for Nothing», а через несколько часов и весь альбом.

Содержание

Список композиций

Участники записи 
Linkin Park
 Честер Беннингтон — вокал (1-3, 5-9, 11-12), ритм-гитара в «War»
 Майк Шинода — вокал (1, 8, 12), ритм-гитара, клавишные, рэп (1-2, 6, 12), пианино, бэк-вокал (3, 7, 9, 11)
 Брэд Делсон — соло-гитара, бэк-вокал
 Дэвид «Феникс» Фаррелл — бас-гитара, бэк-вокал
 Джо Хан — семплинг, программинг, бэк-вокал
 Роб Бурдон — ударные, перкуссия, бэк-вокал

Другие музыканты
 Раким — вокал в «Guilty All the Same»
 Пейдж Хамильтон — вокал и гитара в «All for Nothing»
 Дарон Малакян — гитара в «Rebellion»
 Том Морелло — гитара в «Drawbar»

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Синглы

Прочие песни

Примечания 

Альбомы Linkin Park
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала
Альбомы рэп-метала
Альбомы рэп-рока
Хард-рок-альбомы
Альбомы США
Альбомы на английском языке